Emile Truijen, Nederlands ontwerper en hoogleraar
 Hans Truijen, Nederlands kunstschilder en glazenier
 Jan Truijen, Nederlands politicus
 Joep Truijen, Nederlands acteur
 Joos Truijen, Nederlands politicus

Zie ook 
 Truijens (doorverwijspagina)
 Truyen (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam